Resultat från tävlingarna i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1932 i Lake Placid, New York, USA.

Medaljörer

Resultat

Herrar

Deltagare
Totalt deltog 33 åkare från 10 länder:

Källor

Externa länkar
Internationella olympiska kommitténs resultatdatabas
Officiell olympisk rapport
sports-reference
  

Nordisk kombination i USA
Nordisk kombination-säsongen 1931/1932
1932
Sporter vid olympiska vinterspelen 1932